Spruce Grove – miasto w Kanadzie, w Albercie

Gminy w USA:
 Spruce Grove (ang. Spruce Grove Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Spruce Grove (ang. Spruce Grove Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami